Даценко, Иван:
 Даценко, Иван Дмитриевич (1867—1918) — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 февраля 1915.
 Даценко, Иван Иванович (1918—1944) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.